Pfaffenturm (Aken), een weertoren van de stadsmuren
 Pfaffenturm (Mariënburg), een toren van het Poolse slot Mariënburg
 Pfaffenturm (Hohen Rätien), toren van Hohen Rätien
 Pfaffenturm (Ladenburg), een weertoren
 Pfaffenturm (Wangen im Allgäu), een weertoren